Вільям Крессон (1864—1932) — історик, автор книги «Козаки: їх історія і країна» (1919)

Крессон — місто, штат Пенсільванія
 Крессон — місто, штат Техас
 Крессон Тауншип — селище в окрузі Кембрія, штат Пенсильванія